Los amorfeos o unicontos son un grupo de organismos eucariotas que incluye Opisthokonta (animales y hongos) y Amoebozoa, así como unos pequeños grupos relacionados. Es considerado un clado y el nombre de Unikonta se refiere a la presencia de un solo flagelo, aunque el antepasado común de estos organismos probablemente tuviera dos cuerpos basales y dos flagelos y algunos de sus miembros actuales carezcan de flagelos. Los restantes grupos de Eukarya (Archaeplastida, Excavata y el supergrupo SAR) se agruparían en Diphoda o Bikonta, este último término hace referencia a los descendientes de una célula eucariota con dos flagelos.

Definición 

Adl et al. denominan a este grupo Amorphea pues, aunque están de acuerdo con la agrupación, no así con el término Unikonta. Aunque no se requiere que el nombre describa las características de un clado, consideran que puede causar confusión. En su lugar proponen el término de Amorphea, que definen de la siguiente forma:

Amorphea: Es el clado menos extenso conteniendo a Homo sapiens Linneo 1758,  Neurospora crassa Shear & Dodge 1927 (ambos Opisthokonta) y Dictyostelium discoideum Raper 1935 (Amoebozoa). Esta es una definición de grupo basada en la pertenencia de los especificadores.

Con esta definición el clado Amorphea incluye a Opisthokonta y Amoebozoa, además de Apusomonadida, Breviata y Subulatomonas.

Por su parte, Cavalier-Smith, que fue el investigador que propuso el término Unikonta, actualmente lo reemplaza por Podiata. Lo define como el clado que contiene a Opisthokonta y Amoebozoa, junto con sus ascendientes inmediatos, Sulcozoa, que presentan dos flagelos. El término Podiata subraya su ascendencia fundamentalmente seudopodial.

Características 
Amorphea se caracteriza por una fusión de genes triple de la que carece Bikonta. Los tres genes que están fusionados en Amorphea, pero no en las bacterias ni en Bikonta, codifican las enzimas para la síntesis de los nucleótidos pirimidínicos: carbamoil fosfato sintasa, dihidroorotasa y aspartato carbamoiltransferasa. Esto debe haber implicado dos fusiones, un rara cadena de acontecimientos que es poco probable que se repita, lo que apoya la ascendencia compartida de Opisthokonta y Amoebozoa. Adicionalmente:

 La mayoría de los miembros de este grupo tienen un flagelo, mientras que el resto de los eucariontes tienen dos. Sin embargo algunos (Apusomonadida) presentan dos flagelos y otros secundariamente los han perdido.
 Son exclusivamente heterótrofos, pues no se conoce ninguna especie que presente cloroplastos.

Papel ecológico 
El grupo Amorphea abarca los organismos heterótrofos más importantes, incluyendo a gran parte de las amebas y los pluricelulares animales y hongos.

Árbol filogenético 
En la relación entre los distintos grupos que lo componen, se puede observar que CRuMs sería un grupo hermano de Amorphea, lo cual podría demostrar que los biflagelados constituirían un estado ancestral de los unicontos, en concordancia con la siguiente filogenia:

Véase también 
 Diaphoretickes, Bikonta y Opimoda (otros supergrupos).
 Collodictyon-Malawimonas (grupo que podría estar próximo a la bifurcación entre Amorphea y Bikonta).

Referencias

Enlaces externos 

Eukaryota